

Geografia 
 Królów – villaggio nel comune di Trzebiel in Polonia

Persone 
 Karl Krolow – poeta tedesco
 Olga Krolow – attrice statunitense
 Wolfgang Krolow – fotografo tedesco

Altro 
 Matka Królów – film del 1987 diretto da Janusz Zaorski e tratto dal romanzo omonimo di Kazimierz Brandys
 Matka Krolow – romanzo di Kazimierz Brandys